CBO steht für:
 Benzyloxycarbonyl-Gruppe, eine Schutzgruppe in der Chemie
 Central Boykott Office, die mit dem Boykott Israels beauftragte Institution der Arabischen Liga
 Chief Business Officer, eine Führungskraftbezeichnung innerhalb eines Unternehmens
 Chief Branding Officer, eine Führungskraftbezeichnung innerhalb eines Unternehmens
 Collateralized Bond Obligation, ein forderungsbesichertes Wertpapier
 Combined Bomber Offensive, die gemeinsame Bomberoffensive der Alliierten gegen das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg
 Congressional Budget Office, eine Behörde des Kongresses der Vereinigten Staaten
 Confederação Brasileira de Orientação, ein brasilianischer Sportverband

Abkürzung